Фридль, Фридл (, ) — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Фридль, Валерия (; 1912—1959) — венгерская диссидентка, казнённая за поддержку восстания 1956 года.
 Фридль, Зигмунд (; 1851—1914) — австрийский филателист, филателистический дилер, фальсификатор почтовых марок.
 Фридль, Леош (; р. 1977) — чешский теннисист, победитель Уимблдонского турнира в смешанном парном разряде.
 Фридль, Рене (; р. 1967) — немецкий саночник, чемпион мира и Европы, тренер национальной сборной Австрии.
 Фридль, Франц Р. (; 1892—1977) — австрийский и немецкий композитор.

См. также 
 Фридли (значения)
 Фрид